Kalvholmsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvholmsgrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Kalvholmsgrundet, Nykarleby, Österbotten,

Se även
Västra Kalvholmsgrund
Östra Kalvholmsgrund
Kalholms grundet
Kalvholm
Kalvholmen

Robotskapade Finlandförgreningar